Die San Diego Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in San Diego. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 10. bis 16. Oktober 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Samantha Stosur im Einzel sowie die Paarung Raquel Kops-Jones/Abigail Spears im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die San Diego Open 2022 fand vom 8. bis 9. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in San Diego